Jacques Triger, ingénieur, inventeur du procédé Triger
 Robert Triger, historien
 Procédé Triger, procédé de creusement sous air comprimé en milieu aqueux

Homonymie de patronyme